Капитонова — женская форма фамилии .
 Капитонова, Викторина Валерьевна (род. 1985) — российская балерина.
 Капитонова, Лариса Ивановна (род. 1970) — советская и российская футболистка.
 Капитонова, Маргарита Евгеньевна (род. 1940) — советский и российский педагог.
 Капитонова, Наталья Андреевна (род. 2000) — российская гимнастка.
 Капитонова, Тамара Фёдоровна (род. 1951) — советский и российский педагог.
 Капитонова, Фёкла Сергеевна (1934—2002) — советский общественный деятель и передовик производства. Герой Социалистического Труда.
 Капитонова, Юлия Владимировна — советский и украинский математик